Le  s'est déroulé du 7 au  en Rwanda. Il met aux prises seize équipes africaines pour la première fois de l'histoire de la compétition.

Équipes présentes

Lieu de la compétition

Tour préliminaire

Groupe A 

|}

Groupe B 

|}

Groupe C 

|}

Groupe D 

|}

Tour finale

Tour de classement

- places

Classement final

Vainqueur

Références 

2021
Volley-ball masculin
Volley-ball masculin 2021
Compétition de volley-ball en Afrique
Volley-ball en 2021
Sport en septembre 2021